Daniel Thioune, né le  à Georgsmarienhütte en Allemagne de l'Ouest, est un ancien footballeur germano-sénégalais reconverti entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière d'entraîneur 

Le , il est nommé entraîneur du Hambourg SV. Il remplace son ancien entraîneur Dieter Hecking, lorsqu'il était encore joueur au VfB Lübeck.

Statistiques

Statistiques d'entraîneur

Palmarès

Palmarès de joueur 
Néant

Palmarès d'entraîneur

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Footballeur sénégalais
Joueur du VfL Osnabrück
Joueur du Rot-Weiss Ahlen
Entraîneur du Hambourg SV
Naissance en juillet 1974
Naissance à Georgsmarienhütte